

Cinéma 

 Leap of Faith, titre original du film En toute bonne foi, film de Richard Pearce sorti en 1992.

Télévision

Téléfilm 

 , téléfilm américain de Stephen Gyllenhaal diffusé en 1988.

Série télévisée 

 , série télévisée américaine diffusé en 2002 sur NBC.

Épisode 

 , titre original de Miracles à vendre,  de la  de My Little Pony ;
 , titre original de La Veuve noire,  de la  de NCIS : Enquêtes spéciales ;
 , titre original du Grand Saut,  de la  de New York 911 ;

Théâtre 

 , comédie musicale basée sur le film En toute bonne foi sorti en 1992.

Musique

Album 

 , album de Kenny Loggins sorti le  ;
 , album d' sorti le  ;
 , album de  sorti en 2000 ;
 , album de Dave Douglas sorti le  ;
 , album de David Charvet sorti le  ;
 , album de Jean-Paul 'Bluey' Maunick sorti le .

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album Chasin' the Sun sorti le  ;
 , chanson de Bruce Springsteen présente sur l'album Lucky Town sorti le  ;
 , chanson de David Charvet présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de R. Kelly sur l'album Happy People/U Saved Me sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Egypt Central présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Hadouken! présente sur l'album  sorti le .